Вестрон — штучна мова у творах Джона Толкіна.
 Вестрон — харківське підприємство, що працює в галузі автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) атомних електростанцій, теплових електростанцій, інших промислових об'єктів.
 Вестрон — гора в Криму, Західна Ай-Петрі.